Dream Street — другий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 23 жовтня 1984 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі 
Станом на 2003 було продано 44,000 копій альбому по США.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми A&M Records